Калка Жапсарбаев (; 1886 — 26 января 1975) — казахский акын, поэт и композитор. Народный акын Казахской ССР (1961).

Биография 
Калка Жапсарбаев родился в 1886 году в ауле Мукры на одноимённой реке (ныне в Коксуском районе Алматинской области Казахстана) в бедной крестьянской семье. Приходит из подрода сыпатай рода шуманак племени жалайыр. В юности батрачил на богатых казахских и русских крестьян, выступал в культурно-пропагандистских бригадах (1938—1945). В 1920 году вступил в комитет бедноты, в 1930 году — в колхоз. Позднее стал артистом Каратальского колхозно-совхозного театра, выступал в культурно-пропагандистских бригадах (1938—1945).

Являлся членом КПСС. Называл Ленина «Лучом света жизни новой, источником гения и мудрости».

Начал писать песни и стихи ещё в молодости. Заучивал стихи акынов Кабана, Кыдыралы, Вактыбая. Поучил известность, разъезжая по аулми и выступая в айтысах. Состязался с акынами Омарбеком, Курамой, Апежеком, Кайракбаем, Кененом. С приходом советской власти приобрёл известность во всей республике, его песни записывались и публиковались в печати. Выступал на сцене с импровизациями на актуальные темы. Среди его произведений поэмы: «Шаймерден», «Мусабек», «Мудрая девушка». Издавались сборники его поэм и песен «Сеңгірбаев Мұсабек» (1951), «Жайқоңыр» (1959), «Өлендер, айтыстар, дастандар» (1962), «Жетісу жырлары» (1970), «Елім, сені жырладым» (1996).

Одним из известнейших произведений акына является песня «Калка». В ней есть такие строки:

Скончался 26 января 1975 года в родном селе.

Память 
В родном селе Мукры в честь Калки Жапсарбаева названы улица, школа и дом культуры, ему установлен памятник. В 2010 году село Мукры в честь Жапсарбаева было переименовано в Акын Калка

Награды 
 Народный акын Казахской ССР (1961)
 Орден «Знак Почёта» (1945)
 Медаль «За трудовое отличие» (1959)

Примечания

Сочинения 
 Жапсарбаев Қ. Песня счастья: Стихи, дастаны, айтысы. — АлмаАта: Жазушы, 1986.

Казахские акыны
Казахские поэты
Композиторы Казахстана
Народные акыны Казахской ССР